Legenda:

Zobacz też 
 Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 1972

Klasyfikacja medalowa letnich igrzysk olimpijskich
Letnie Igrzyska Olimpijskie 1972